Platycleis — род кузнечиков из подсемейства .

Виды этого рода присутствуют в Европе, Северной Африке и Азии.

Исследования, проведенные в 2010 году в University of Derby Каримом Вахедом, Даррен Паркер и Джеймсом Гилбертом, показали, что Platycleis affinis имеет самые крупные семенники пропорционально массе тела из всех известных науке животных. Они составляют 14 % массы тела насекомого и, как считается, позволяют быстро повторно спариться.

Подроды и виды 
 Platycleis (Alticolana) Zeuner, 1941
 Platycleis alticola (Tarbinsky, 1930)
 Platycleis atroflava (Bei-Bienko, 1951)
 Platycleis crassipes (Bei-Bienko, 1951)
 Platycleis (Decorana) Zeuner, 1941
 Platycleis arabica Popov, 1981
 Platycleis buxtoni (Uvarov, 1923)
 Platycleis capitata Uvarov, 1917
 Platycleis concinna (Walker, 1869)
 Platycleis decorata Fieber, 1853
 Platycleis drepanensis Massa, Fontana & Buzzetti, 2006
 Platycleis himalayana (Ramme, 1933)
 Platycleis kabila (Finot, 1893)
 Platycleis seniae Finot, 1893
 Platycleis tripolitana Fontana & Massa, 2009
 Platycleis (Eumetrioptera) Miram, 1935
 Platycleis beybienkoi Bezukin, 1978
 Platycleis crassa (Mishchenko, 1949)
 Platycleis mistshenkoi Bekuzin, 1961
 Platycleis monochroma (Bei-Bienko, 1947)
 Platycleis obuchovae (Mishchenko, 1949)
 Platycleis pavlovskyi (Miram, 1935)
 Platycleis (Modestana) Beier, 1955
 Platycleis ebneri (Ramme, 1926)
 Platycleis kraussi Padewieth, 1900
 Platycleis modesta (Fieber, 1853)
 Platycleis (Parnassiana) Zeuner, 1941
 Platycleis chelmos Zeuner, 1941
 Platycleis coracis (Ramme, 1921)
 Platycleis dirphys Willemse, 1980
 Platycleis fusca Brunner von Wattenwyl, 1882
 Platycleis gionica (La Greca & Messina, 1976)
 Platycleis menalon (Willemse, 1975)
 Platycleis nigromarginata Willemse & Willemse, 1987
 Platycleis panaetolikon (Willemse, 1980)
 Platycleis parnassica (Ramme, 1926)
 Platycleis parnon (Willemse, 1980)
 Platycleis tenuis Heller, 1988
 Platycleis tymphiensis Willemse, 1973
 Platycleis tymphrestos (Zeuner, 1941)
 Platycleis vicheti (Delmas & Rambier, 1950)
 Platycleis (Platycleis) Fieber, 1853
 Скачок сходный (Platycleis affinis) Fieber, 1853
 Platycleis albopunctata, Grey bush-cricket (Goeze, 1778)
 Platycleis alexandra (Uvarov, 1927)
 Platycleis burri Uvarov, 1921
 Platycleis concii Galvagni, 1959
 Platycleis curvicauda Podgornaya, 1988
 Platycleis deminuta Fruhstorfer, 1921
 Platycleis elytris Uvarov, 1910
 Platycleis escalerai Bolívar, 1899
 Platycleis falx (Fabricius, 1775)
 Platycleis fatima Uvarov, 1912
 Platycleis iberica Zeuner, 1941
 Platycleis iljinskii Uvarov, 1917
 Platycleis intermedia (Serville, 1838)
 Platycleis irinae Sergeev & Pokivajlov, 1992
 Platycleis kabulica Bei-Bienko, 1967
 Platycleis kashmira (Uvarov, 1930)
 Platycleis latitabunda Stolyarov, 1968
 Platycleis longicauda Tarbinsky, 1930
 Platycleis longis Uvarov, 1910
 Platycleis meridiana Stolyarov, 1969
 Platycleis pamirica (Zeuner, 1930)
 Platycleis pathana Zeuner, 1941
 Platycleis ragusai Ramme, 1927
 Platycleis romana Ramme, 1927
 Platycleis sabulosa Azam, 1901
 Platycleis sogdiana Mishchenko, 1954
 Platycleis trivittata Bei-Bienko, 1951
 Platycleis turanica Zeuner, 1930
 Platycleis umbilicata Costa, 1885
 Platycleis waltheri Harz, 1966
 †Platycleis speciosa Heer, 1865
 Platycleis (Semenoviana) Zeuner, 1941
 Platycleis afghana (Ramme, 1939)
 Platycleis plotnikovi Uvarov, 1914
 Platycleis similis (Tarbinsky, 1930)
 Platycleis tadzhika (Bei-Bienko, 1933)
 Platycleis tamerlana (Saussure, 1874)
 Platycleis tricarinata (Tarbinsky, 1930)
 Platycleis (Sepiana) Zeuner, 1941
 Platycleis sepium (Yersin, 1854) — синоним Sepiana sepium (Yersin, 1854)
 Platycleis (Sporadiana) Zeuner, 1941
 Platycleis sporadarum Werner, 1933
 Platycleis (Squamiana) Zeuner, 1941
 Platycleis ankarensis (Karabag, 1950)
 Platycleis irritans Ramme, 1951
 Platycleis kurmana (Ramme, 1951)
 Platycleis melendisensis Çiplak, 2002
 Platycleis salmani Çiplak, 2002
 Platycleis sinuata Ramme, 1951
 Platycleis squamiptera Uvarov, 1912
 Platycleis weidneri Demirsoy, 1974
 Platycleis (Yalvaciana) Çiplak, Heller & Demirsoy, 2002
 Platycleis yalvaci (Demirsoy, 1974)

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 Biolib
 Physorg

Роды прямокрылых